Хильке́вич (, ) — польская и белорусская фамилия. Известные носители:

 Хилькевич, Александр Владимирович — аналитик моды, главный редактор журналов «Индустрия моды», International Textiles, «Ателье».
 Хилькевич, Анна Александровна (род. 1986) — российская актриса.
 Хилькевич, Владимир Михайлович (род. 1987) — белорусский футболист.
 Хилькевич, Евгений Борисович (род. 1943) — дирижёр, заслуженный артист Российской Федерации. 
 Хилькевич, Фёдор Александрович (1908—1973) — Герой Социалистического Труда.

 Юнгвальд-Хилькевич, Георгий Эмильевич (1934—2015) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, художник.
 Юнгвальд-Хилькевич, Эмиль-Ольгерд Иосифович (1897—1967) — советский оперный режиссёр, педагог, один из основоположников узбекской оперы.

См. также